A categoria de Equipes masculinas de Espada foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2011.

Medalhistas

Resultados

Finais

Primeira Parte

Seção 1

Seção 2

Segunda Parte

Seção 3

Seção 4

Posicionamento

5°–8° lugar

9°–12° lugar

13°–16° lugar

Ligações externas 

 Bracket
 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2011